Добрна може бити:

 Добрна, град и средиште истоимене општине у Словенији
 Добрна (Дјечин), насељено мјесто у округу Дјечин, Устечки крај, Чешка Република